Engineering – sinonimo di Ingegneria, derivato dall'omonimo termine in lingua inglese.
 Engineering ingegneria informatica S.p.A. – azienda italiana di informatica, con sede a Roma.
 ENGINEERING spa – azienda italiana di informatica, con sede a Ravenna
 Engineering, in diritto commerciale è un contratto con il quale una parte (prestatore) si obbliga nei confronti di un'altra (committente) ad elaborare un progetto, di natura industriale, architettonica, urbanistica.
 Social engineering – nel campo della sicurezza informatica, lingegneria sociale (dall'inglese social engineering) è lo studio del comportamento individuale di una persona al fine di carpire informazioni utili.
 Engineering''''' – rivista di ingegneria britannica